

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Asj“ beginnt.

Asj 



Asja 
 Asjabina, Marina Eduardowna (* 1963), russische Hürdenläuferin

Asjo 
 Asjornaja, Aljona (* 1966), russische Malerin